Kokino és un assentament arqueològic i observatori astronòmic alhora datat de l'edat del bronze i que caldria situar al municipi de Staro Nagoričane, al nord-est de l'actual Macedònia del Nord. Segons les investigacions realitzades en l'indret, l'assentament fou utilitzat com a muntanya sagrada i com a observatori astronòmic. Això mateix és el que conclouen A. Stoev i P. Muglova, astrofísics búlgars que han estudiat la zona. La NASA ha encabit el conjunt dins la seva llista dels cinc observadors astronòmics més antics del món. L'assentament és l'un dels atractius més importants de Macedònia del Nord d'època arcaica.

Referències 

 UAI : THE ICHA NEWSLETTER, NEWSLETTER OF THE INTER-UNION COMMISSION FOR HISTORY OF ASTRONOMY. No. 5 - Juin 2003. http://www.astropa.unipa.it/IUHPSnews/ICHA_No5.htm
 Stoev, A and Muglova, P., 2002. Archaeoastronomical interpretation of the Tatichev kamen rock-cut monument near the Kokino Village, Staro Nagorichane municipality, Macedonia, Pirayhme, vol.2 (en anglès).

Macedònia del Nord
Jaciments arqueològics d'Europa